Geologia:
 Cràter volcànic, obertures o boques d'erupció dels volcans
 Cràter càrstic
 Cràter d'impacte, formació produïda per l'impacte de meteorits contra un planeta, asteroide o satèl·lit de superfície sòlida
 Cràter d'enfonsament, formació produïda com a resultat d'un col·lapse d'origen subterrani (erosió, explosió d'una mina, etc.)
 Cràter d'explosió, formació produïda per en una explosió per sobre, en o per sota de la superfície del sòl
 Biografies:
 Cràter d'Orèstia, diàdoc d'Alexandre el Gran i germà del militar macedoni Amfòters
 Cràter de Macedònia, rei de Macedònia l'any 399 aC
 Cràter (historiador), historiador, germà d'Antígon II Gònates i pare d'Alexandre, príncep de Corint
 Cràter (metge), metge grec del segle I aC
 Cràter (escultor), escultor grec de finals del 
 Cràter (estrateg del tema dels Cibirreotes), governador romà d'Orient del 
 Objectes: Crater (recipient), vas o copa ample a la Roma i Grècia antigues
 Astronomia: Crater o Constel·lació de la Copa, constel·lació de l'hemisferi sud